Lutyens ist der Familienname folgender Personen:
 Sir Edwin Lutyens (1869–1944), britischer Architekt 
 Elisabeth Lutyens (1906–1983), englische Komponistin
 Marcos Lutyens (* 1964), britischer Performance- und Installationskünstler
 Mary Lutyens (1908–1999), englische Schriftstellerin